Каллаї Ліпот, Ліпот Каллаї (угор. Kállai Lipót, нар. 26 червня 1912, Уйпешт, Будапешт — пом. 6 серпня 1989, Печ) — угорський футболіст.
 Ліпот Шульгоф — астроном, зокрема, відкрив астероїд 147 Протогенея.